Бота́лово — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Куньинской волости.

География 
Расположена в 6 км к западу от райцентра Кунья.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 237 жителей.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года Боталово входило в состав Куньинской волости (в границах Боталовской волости) с центром в пгт Кунья. С января 2006 до апреля 2015 года Боталово входило в состав ныне упразднённой Боталовской волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района